Ро́берт Майкл Ши́эн (, , род. 7 января 1988, Порт-Лиише, Лиишь, Ирландия) — ирландский актёр, наиболее известный ролями Нейтана Янга в телесериале «Отбросы» и Клауса Харгривза в веб-сериале «Академия Амбрелла», а также главной ролью в фильме «Хроники хищных городов».

Биография 
Роберт — самый младший ребёнок в семье, с раннего детства появлялся на съёмочной площадке, получая эпизодические роли. Карьеру актёра начал в 2003 году, снявшись в драме «Песня для изгоя».

В 2010 был номинирован на премию IFTA (Irish Film and Television Awards) в категории «Восходящая звезда».

В 2011 был номинирован на премию British Academy Television Awards в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Личная жизнь 
В августе 2014 года у Шиэна начались отношения с его партнёршей по фильму «Jet Trash» Софией Бутелла. В 2018 году пара объявила о расставании.

Фильмография

Примечания

Ссылки